Златев, Иван: Златев, Иван (биатлонист) (род. 1990) — болгарский биатлонист. 
 Златев, Иван Стоянов (1926—2006) — болгарский и советский физик.